Итапикуру́ ():
 Итапикуру — муниципалитет в бразильском штате Баия;
 Итапикуру — река на северо-востоке Бразилии.